Krogius är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Ali Krogius (1864–1939), finländsk kirurg
 Birger Krogius (1901–1997), finländsk redare
 Ernst Krogius (1865–1955), finländsk redare. Han var son till Lars Krogius
 Fredrik Wilhelm Krogius, adlad Edelheim (1770–1833), finländskt statsråd
 Håkan Krogius (1927–2007), finländsk diplomat
 Lars Krogius den äldre (1832–1890), finländsk skeppsredare
 Lars Krogius den yngre (1860–1935), finländsk skeppsredare
 Paul Krogius (1724–1792), finländsk biskop

Svenska efternamn
Efternamn i Finland